Lions steht für:

 Lions-Club, ein Service-Club
 Lions Rump, Landspitze von King George Island im Archipel der Südlichen Shetlandinseln, Antarktis
 British Lions, britische Rockband
 Lions (Album), Studioalbum (2001) der Rockband The Black Crowes

Sportvereine:
 New Yorker Lions, American-Football-Mannschaft des 1. FFC Braunschweig
 Frankfurt Lions, Eishockeyclub aus Frankfurt am Main
 ZSC Lions, Eishockeyklub aus Zürich
 Arkadia Traiskirchen Lions, österreichische Basketballmannschaft
 Prague Lions, tschechische American-Football-Mannschaft
 British and Irish Lions, eine Rugby-Union-Auswahlmannschaft
 Lions (Super Rugby), südafrikanische Rugbymannschaft
 Golden Lions, südafrikanische Rugbymannschaft
 Swinton Lions, englische Rugby-League-Mannschaft
 Brisbane Lions, Australian-Football-Mannschaft
 Detroit Lions, US-amerikanische Footballmannschaft
 BC Lions, kanadische Footballmannschaft
 Highveld Lions, südafrikanische Cricketmannschaft
 Bergamo Lions, italienische Footballmannschaft

Lions ist der Familienname folgender Personen:
 Jacques-Louis Lions (1928–2001), französischer Mathematiker
 Pierre-Louis Lions (* 1956), französischer Mathematiker

Siehe auch:
 Lion
 Lyons